San Pelayo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Córdoba
San Pelayo (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid